Sartorius kan betyde:
 Sartorius AG
 Sartorius (efternavn)
 Sartorius (muskel)
 Sartorius Point - Viskyar Ridge, Antarktis